Die 1. fotbalová liga 1979/80 war die 49. Spielzeit der höchsten tschechoslowakischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 11. August 1979 und endete am 14. Mai 1980.

Meister wurde Baník Ostrava.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 30 Spiele. Die zwei letzten Teams stiegen ab.

Vereine 
 TJ VSS Košice wurde umbenannt in TJ ZŤS Košice
 FC Nitra wurde umbenannt in Plastika Nitra

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
Czechoslovakia 1945–1993 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1979/80
Fußballsaison 1979/80